Le championnat du Royaume-Uni seniors 2022 est un tournoi de snooker de la tournée mondiale seniors comptant pour la saison 2021-2022. L'épreuve se déroule du 4 au 7 janvier 2022 à la Bonus Arena de Hull, en Angleterre. Elle est parrainée par la société anglaise WAYS Facilities Management. 

L'événement compte 16 participants parmi les légendes du snooker. Le vainqueur remporte une récompense de .

Faits marquants 
Le tournoi devait initialement se tenir du 12 au 15 août 2021, mais il a été reporté en janvier 2022 à cause des restrictions de voyage induites par la pandémie de Covid-19.

Deux tournois qualificatifs sont tenus à Reading au mois de juillet. Les joueurs qualifiés sont Wayne Cooper, Rod Lawler, Peter Lines et Lee Walker.

Le tenant du titre est Michael Judge qui s'était imposé face à Jimmy White en 2019, sur le score de 4 manches à 2 en finale.

L'ancien champion du monde canadien Cliff Thorburn annonce qu'il met un terme à sa carrière professionnelle, quelques jours avant ses 74 ans.

Peter Lines remporte le tournoi en dominant le champion du monde seniors David Lilley en finale, sur le score de 4 manches à 1. Il s'agit du deuxième tournoi seniors remporté par Lines.

Dotation 
La répartition des prix est la suivante :
 Vainqueur : 
 Finaliste : 
 Demi-finaliste : 
 Quart de finaliste : 
 Meilleur break : 
Dotation totale :

Tableau principal

Finale

Qualifications

tournoi de juillet 2021 
Ces rencontres se tiennent du 20 au 22 juillet 2021 au Crucible Sports and Social Club à Reading. Les matchs sont disputés au meilleur des cinq manches, puis au meilleur des sept manches à compter des quarts de finales. Les 70 joueurs s'affrontent pour obtenir deux places qualificatives pour le tableau final.

Quarts de finale 
  Stuart Watson 3-4  Darren Morgan
  Gerard Greene 0-4  Wayne Cooper
  Jonathan Bagley 1-4  Rod Lawler
  Lee Walker 1-4  Peter Lines

Demi-finales 
  Darren Morgan 1-4  Wayne Cooper
  Rod Lawler 4-1  Peter Lines

tournoi de juillet 2021 
Ces rencontres se tiennent du 23 au 25 juillet 2021 au Crucible Sports and Social Club à Reading. Les matchs sont disputés au meilleur des cinq manches, puis au meilleur des sept manches à compter des quarts de finales. Les 68 joueurs s'affrontent pour obtenir deux places qualificatives pour le tableau final.

Quarts de finale 
  Patrick Wallace 4-1  Patsy Fagan
  Leo Fernandez 3-4  Peter Lines
  Gary Filtness 2-4  Igor Figueiredo
  Tony Knowles 0-4  Lee Walker

Demi-finales 
  Patrick Wallace 3-4  Peter Lines
  Igor Figueiredo 0-4  Lee Walker

Centuries

Dans le tableau principal 
 109  David Lilley
 102  Wayne Cooper

Pendant les qualifications 
 117  Jonathan Bagley
 116  Patrick Wallace
 107, 103  Lee Walker
 107  James McGouran
 105  Leo Fernandez
 100  Darren Morgan

Références 

2022
Snooker en Angleterre en 2022
Événement sportif à Kingston upon Hull
Sport en janvier 2022
Saison 2021-2022 de snooker